Kiwanuka — третий студийный альбом британского автора-исполнителя Майкла Киванука, вышедший 1 ноября 2019 года на лейблах Polydor (в Великобритании) и Interscope (в США). Продюсерами были американский диджей, музыкант-мультиинструменталист Danger Mouse (он же часть дуэта Gnarls Barkley) и лондонский музыкант Inflo. Альбом получил Mercury Prize (2020) и был номинирован на Грэмми в категории Лучший рок-альбом.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (89 из 100).

Награды и номинации

Рейтинги

Список композиций

Участники записи 

Исполнители и музыканты
 Майкл Киванука

Технический пероснал
 Danger Mouse (Brian Burton) — продюсирование

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Великобритании
Альбомы инди-рока
Альбомы Interscope Records
Альбомы — лауреаты премии Mercury Prize